Хајнрих II, војвода Баварске (951 - Бад Гандерсхајм, 28. август 995), познат и као Хајнрих Свађалица, је био војвода Баварске, познат по борби против Отонске династије њемачких краљева и римско-њемачких царева.

Био је син Хајнриха I и Јудите од Баварске. Оца је наслиједио у доби од четири године, под надзором своје мајке. Оженио се за принцезу Гизелу од Бургундије, а 974. отпочео устанак с циљем да цара Отона II свргне с њемачког пријестоља. Прво је ухваћен у Ингелхајму, али је успео да подигне нови устанак у Баварској, који ће касније бити познат коа Рат три Хајнриха. Године 976. је ухваћен, а након двије године му је одузето војводство, чији је део постао Источна марка - претеча данашње Аустрије. Године 985. му је враћена титула војводе. Након смрти Отона II је без успјеха покушао отети његовог малодобног сина Отона III. 

Његова кћер Гизела од Баварске се удала за угарског краља Стефана I, док му је син постао цар Светог римског царства под именом Хајнрих II.

Породично стабло 

Рођени 951.
Умрли 995.
Војводе Баварске